Уильям Бенджамин «Билл» Ленуар (; род. 14 марта 1939, Майами, Флорида — 26 августа 2010) — американский астронавт и инженер. Совершил один космический полёт (1982) и провёл в космосе 5 суток.

Биография и научная карьера 
Родился 14 марта 1939 года в Майами, штат Флорида. Является потомком генерала  (1751—1839). Окончил начальную и среднюю школу в городе Корал Гэбл. В 1961 г. окончил Массачусетский технологический институт (Massachusetts Institute of Technology) и получил степень бакалавра наук по электротехнике. В 1962 г. в том же институте получил степень магистра, а в 1965 г. защитил диссертацию и получил степень доктора наук.

В 1962—1963 гг. работал младшим инженером-электриком, в 1964—1965 гг. — преподавателем в Массачусетском технологическом институте. В 1965 г. стал доцентом кафедры электротехники. Занимался не только преподавательской работой, но и участвовал в обработке научных результатов, полученных от проводимых на искусственных спутниках экспериментов.

Космические полёты 
4 августа 1967 года, был одним из одиннадцати учёных (Scientist-Astronaut), зачисленных в отряд астронавтов НАСА во время 6-го набора. Прошёл начальную летную подготовку на базе ВВС Логлин (Laughlin AFB) в Техасе.

Был включён в дублирующий экипаж второй и третьей экспедиции на орбитальную станцию «Скайлэб» (экипажи Скайлэб-3 и Скайлэб-4) в качестве пилота-учёного, был назначен пилотом в отмененный полёт Скайлэб-5. В 1974—1976 гг. — руководитель группы по разработке спутниковых энергетических установок (Satellite Power Team).

Работал по программе Space Shuttle в области планирования операция на орбите, тренировок, внекорабельной деятельности, вывода на орбиту и снятия с неё для возвращения на Землю различных спутников. Прошел подготовку в качестве специалиста полета, и получил назначение в экипаж STS-5, во время которого планировалось осуществить первый коммерческий запуск спутника.

Космический полёт состоялся 11-16 ноября 1982 года во время миссии Колумбия STS-5 на корабле «Колумбия». Продолжительность полёта 5 суток 2 часа 14 минут.

 Эмблема космической миссии

Последующая карьера 
После ухода из отряда астронавтов НАСА в сентябре 1984 года начал работать в консалтинговой фирме Booz Allen Hamilton в городе Арлингтон, штат Виргиния.

В 1989—1992 годах работал помощником руководителя космических полётов (Administrator for Space Flight) в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне. С апреля 1992 г. работал вице-президентом Отдела прикладных наук (Applied Systems Division) в корпорации Booz Allen Hamilton в городе Бетесда (Мэриленд) Оставался в этой должности до отставки в 2000 году.

Награды 
Награждён медалью НАСА «За исключительные заслуги» (NASA Exceptional Service Medal) и медалью НАСА «За космический полет» (NASA Space Flight Medal).

Примечания

Ссылки 
 NASA biography of William B. Lenoir 
 Spacefacts biography of William B. Lenoir
 Obituary
 

Астронавты США
Сотрудники НАСА
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Инженерной школы Массачусетского технологического института
Преподаватели Массачусетского технологического института